За́кис () — латышская фамилия. Известные носители:

 Закис, Андрей Георгиевич (в монашестве Александр; 1834—1899) — епископ Русской православной церкви, епископ Полоцкий и Витебский, миссионер.
 Закис, Алнис (1931—2012) — латвийский эстрадный дирижёр, композитор, скрипач и саксофонист.
 Закис, Карл Янович (Кирилл Иванович Зайц; 1869—1948) — протопресвитер, клирик Латвийской православной церкви.
 Закис, Ольга Алексеевна (род. 1977) — российская художница и иллюстратор многих книг издательства «РОСМЭН».
 Закис, Рональдс (род. 1987) — латвийский баскетболист.
 Закис, Юрис (1936—2017) — латвийский и советский физик.